Чоловіча гонка з масовим стартом на чемпіонаті світу з біатлону 2013 відбулася 17 лютого 2013 року в Новому Месті-на-Мораві, Чехія. У гонці взяли участь 30 біатлоністів, відібраних за результатами кубка світу й чемпіонату світу.

Результати 

Чемпіонат світу з біатлону 2013
2013 у біатлоні